Raymond Mondon est le nom de deux hommes politiques français qui furent députés :
 Raymond Mondon (1914-1970), ministre français des Transports, député de Moselle et maire de Metz, qui a donné son nom :
 au lycée hôtelier Raymond-Mondon de Metz ;
 à la place Raymond-Mondon à Metz ;
 Raymond Mondon (1917-1972), député de La Réunion.

Voir aussi 
 Mondon